Miejscowości w USA
 Novi – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA
 Novi (ang. Novi Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland

 Miejscowość w Bośni i Hercegowinie
 Novi – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina

Inne
 NOVI (Novi Singers) – jazzowa grupa wokalna
 Novi – silnik stosowany w wyścigu Indianapolis 500
 Novi (stolica tytularna)
 Novi Avion
 Novi Banovci
 Novi Beograd (stacja kolejowa)
 Novi Bečej
 Novi Fosili
 Novi Grad
 Novi Kneževac
 Novi Ligure
 Novi Ligure (stacja kolejowa)
 Novi Marof
 Novi Pazar
 Novi Singers
 Novi Travnik
 Novi Velia
 Novi Vinodolski
 Novi Vrh
 Novi vrh (szczyt górski)
 Novi Zagreb – istok
 Novi Zagreb – zapad
 Novi di Modena